Craig Mills är en ishockeyspelare från Toronto i Ontario, Kanada. Som junior deltog han i JVM 1996 för Kanada och vann guld. Han draftades av Winnipeg Jets i femte rundan som nr 108 i NHL-draften 1994. Han spelade dock inte många matcher med laget, istället spelade han 27 matcher med Chicago Blackhawks i NHL. Totalt blev det 31 matcher i NHL, men huvuddelen av karriären tillbringade han i andra ligor som OHL, IHL och AHL. I slutet av sin karriär spelade Mills även en säsong i Hockeyallsvenskan för Nybro Vikings och en säsong i franska Ligue Magnus för Grenoble-laget Brûleurs de Loups.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1976
Idrottare från Toronto
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Brûleurs de Loups
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Springfield Falcons
Spelare i St. John's Maple Leafs
Spelare i Winnipeg Jets (1979–1996)
Spelare valda av Winnipeg Jets (1979–1996) i NHL Entry Draft
Spelare valda i NHL Entry Draft 1994